Admete (mythologie)
Admete (dier), een geslacht van slakken